Les Nox sont une race extraterrestre fictive, créée pour les besoins de la série télévisée américaine de science-fiction Stargate SG-1.

L'équipe du colonel Jack O'Neill les rencontre pour la première fois lors de l'épisode 1x08. Cette race faisait partie de l'Alliance des Quatre Races, avec les Anciens, les Asgards et les Furlings.

C'est une civilisation pacifique très proche de la nature, mais également très évoluée technologiquement, possédant entre autres une cité volante invisible. De plus, les Nox furent suffisamment évolués non seulement pour aider les Tollans à reconstruire leur monde, mais en plus à leur bâtir une nouvelle porte des étoiles.

On sait finalement très peu de chose sur eux, si ce n'est que pour eux les Terriens sont des enfants. Les Nox se défendent uniquement en utilisant leur capacité à rendre invisibles objets et êtres vivants : ils sont pacifiques. Ils dénoncent ainsi toute forme de violence, même face à des peuples hostiles tels que les Goa'ulds. De plus, leur technologie leur permet de ressusciter des êtres vivants. Enfin, les Nox possèdent une vie extrêmement longue (de l'ordre de plusieurs siècles).

Notes et références 

Peuple de Stargate

en:Mythology of Stargate#Nox